Operatie Noah (SAS), militaire operatie in België, uitgevoerd door Special Air Sevice 
Operatie Noah (Betuwe), codenaam voor de evacuatie van de Brits/Canadese troepen vanaf het "manneneiland"